Середниково () — назва кількох населених пунктів у Росії:
Костромська область
 Середниково — селище в Антроповському районі.

Московська область
 Середниково — присілок у Волоколамському районі.
 Середниково — парково-садибний ансамбль у Солнечногорському районі.
 Середниково — присілок у Солнечногорському районі.
 Середниково — присілок у складі Шатурського району.